Berlin Alexanderplatz peut faire référence à :

la gare de Berlin Alexanderplatz ;
le roman Berlin Alexanderplatz d'Alfred Döblin ;
une série allemande Berlin Alexanderplatz de Rainer Werner Fassbinder de 1980 basée sur le roman.
 Berlin Alexanderplatz, film de Burhan Qurbani (2020).